UK Championship 2020 – piąty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2020/2021. Rozgrywany w dniach 23 listopada - 6 grudnia 2020 roku w Marshall Arena w Milton Keynes (Anglia).

Nagrody 

Zwycięzca: 200 000 £
II Miejsce: 80 000 £
Półfinalista: 40 000 £
Ćwierćfinalista: 24 500 £
Runda 4: 17 000 £
Runda 3: 12 000 £
Runda 2: 6 500 £

Najwyższy break turnieju: 15 000 £

Łączna pula nagród: 1 009 000 £

Drabinka turniejowa

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Finał

Breaki stupunktowe 

 147, 140  Stuart Bingham
 147, 132, 132, 107  Kyren Wilson
 146, 101  Hossein Vafaei
 141, 136, 125  Kurt Maflin
 141, 135, 114, 104  Zhou Yuelong
 141  Chen Zifan
 140, 121, 117, 106  Mark Selby
 140  Yuan Sijun
 139, 136, 133, 109  Chang Bingyu
 139, 106  Zhao Xintong
 139  Shaun Murphy
 138, 131, 111, 102, 100  Matthew Selt
 138, 104  David Gilbert
 137, 126  Graeme Dott
 137, 121  Daniel Wells
 137, 116  Igor Figueiredo
 135, 135, 132, 130, 130, 125, 122, 118, 115, 110, 104, 103, 100  Neil Robertson
 135, 133, 128, 122, 120, 103  Stephen Maguire
 134, 134, 133, 126, 123, 105, 103  Lu Ning
 134, 127, 100  Anthony McGill
 134, 101, 100  Li Hang
 133, 112, 103, 102  Robert Milkins
 133, 100  Gerard Greene
 132, 107, 100  Jack Lisowski
 132  Gary Wilson
 132  Mark Allen
 131  Jamie Clarke
 130  Andy Hicks
 130  Ding Junhui
 130  Yan Bingtao

 128, 118  Si Jiahui
 128, 113, 109, 109, 107, 106, 103, 102  Judd Trump
 128  Stuart Carrington
 125  Jordan Brown
 124  Luo Honghao
 123  John Higgins
 122, 105, 105  Luca Brecel
 122  Barry Hawkins
 121, 104  Xiao Guodong
 121  Ronnie O’Sullivan
 120  Chris Wakelin
 119, 106  Mark Williams
 118, 111, 105  Elliot Slessor
 116, 116, 105  Jimmy Robertson
 112  Liam Highfield
 109  Jak Jones
 108  Joe Perry
 107  Sean Maddocks
 106, 105  Lü Haotian
 105  Alexander Ursenbacher
 104  Allister Carter
 103, 102  Pang Junxu
 102  Dominic Dale
 101  Aaron Hill
 101  Allan Taylor
 100  Andrew Higginson
 100  Barry Pinches
 100  Martin O’Donnell
 100  Simon Lichtenberg
 100  Xu Si

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 UK Championship 2020 w serwisie snookerworld.pl
 wst.tv

UK Championship
2020 w Anglii
Sport w Milton Keynes
2020 w snookerze